Der Grand Prix Hassan II 2001 war ein Tennisturnier, welches vom 9. bis 15. April 2001 in Casablanca stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2001 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Estoril die Estoril Open gespielt, welche genau wie der Grand Prix Hassan II zur Kategorie der ATP International Series zählte.

Titelverteidiger der Einzelkonkurrenz war der Spanier Fernando Vicente, der als Setzlistenerster in diesem Jahr schon in der ersten Runde scheiterte. Der Qualifikant Guillermo Cañas gewann das Turnier ohne einen Satz zu verlieren. Es war sein erster Karrieretitel. Im Doppel siegte die französische Paarung aus Arnaud Clément und Sébastien Grosjean im Vorjahr, die beide in diesem Jahr nicht am Turnier teilnahmen. Es gewannen die Setzlistenersten Michael Hill und Jeff Tarango im Finale gegen die zweitgesetzte Paarung. Sie siegten das zweite und letzte Mal zusammen bei einem Turnier. Für Hill war es zudem der letzte Titel der Karriere.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 325.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 350.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2001
Tennisturnier in Casablanca